Кубок німецької ліги 1972—1973 — 1-й розіграш Кубка німецької ліги. Змагання проводиться за системою «плей-оф», де і визначають переможця. Переможцем став Гамбург.

Груповий раунд

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

1/4 фіналу 

|}

1/2 фіналу 

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок німецької ліги на rsssf  
 Кубок німецької ліги на transfermarkt  

1972—1973
1972 у футболі
1973 у футболі